Ла-Шапе́ль-Гоге́н, Ла-Шапель-Ґоґен () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Сарта. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 175 км на південний захід від Парижа, 180 км на схід від Нанта, 45 км на південний схід від Ле-Мана.

Історія 

1 січня 2017 року Ла-Шапель-Гоген, Лавне, Понсе-сюр-ле-Луар i Рюїє-сюр-Луар було об'єднано в новий муніципалітет Луар-ан-Валле.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 118 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 270,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Ла-Шапель-Гоген на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сарта

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Сарта